Tysk har flere betydninger:

 Tysk (sprog) – det tyske sprog.
 Tysk (skolefag) – faget i skolen.
 Tyskere – personer fra Tyskland.
 Tyskland – tilhørende Tyskland.

ar:ألمانية (توضيح)
bg:Герман (пояснение)
el:Γερμανός
es:Alemán
it:Tedesco
kn:ಜರ್ಮನ್
ja:ゲルマン
pl:German (ujednoznacznienie)
pt:Alemão
simple:German
th:เยอรมัน
zh:德意志